Pahlen steht für:
 Pahlen, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Pahlen (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Uradelsgeschlecht

Pahlen ist der Familienname folgender Personen:
 Arend Diedrich von der Pahlen (1706–1753), estnischer Grundbesitzer und Gründer der Pahlenschen Bibliothek in Palmse
 Carl Magnus von der Pahlen (1779–1863), russischer General der Kavallerie, Generalgouverneur von Livland, Estland und Kurland
 Emanuel von der Pahlen (1882–1952), deutscher Astronom
 Friedrich von der Pahlen (1780–1863), russischer Diplomat

 Kurt Pahlen (1907–2003), österreichischer Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler
 Paul von der Pahlen (1775–1834), russischer General der Kavallerie
 Peter von der Pahlen (1777–1864), russischer General der Kavallerie
 Peter Ludwig von der Pahlen (1745–1826), russischer General; Gouverneur von Livland und Kurland

von der Pahlen steht für:
 von der Pahlen (Mondkrater)

Siehe auch
 Palen
 Paalen